Niemcy:
 Adelberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen
 Adelberg – góra

Inne:
 Adelberg – klasztor

Zobacz też:
 Adelsberg